Weireth heißen folgende geographische Objekte:

 Weireth (Gemeinde Kallham), Ortschaft der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weireth (Gemeinde Steegen), Ortschaft der Gemeinde Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weireth (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Weyregg